Дискография «Mötley Crüe», хард-рок-группы из Лос-Анджелеса, включает 9 студийных альбома, 6 сборников, по 2 видео-, концертных и мини- альбома, 3 бокс-сета, по 24 сингла и видеоклипа. Группа, участники которой известны благодаря многочисленным проблемам с законом, продала более 215 миллионов копий альбомов по всему миру, 115 миллионов из которых были распространены в США. Последний на данный момент студийный альбом вышел в 2008 году, в 2001 году вышла автобиографическая книга группы, «The Dirt».

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Бокс-сеты

Синглы

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания 

Mötley Crüe
Mötley Crüe